

Pessoas
Carlos Chagas — médico brasileiro
Carlos Chagas (jornalista) (1937-2017) — jornalista brasileiro

Geografia do Brasil
Carlos Chagas (Minas Gerais) —  município em Minas Gerais, Brasil
Carlos Chagas (Juiz de Fora) — bairro do município de Juiz de Fora

Outros usos
NAsH Carlos Chagas (U-19) — navio de assistência hospitalar da Marinha do Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos